Beast kan henvise til:
 Beast (computerprogram) – et computerprogram til at lave musik.
 Beast (Marvel Comics) – en fiktiv mutant superhelt tilknyttet X-Men af Marvel Comics.
 Beast (film fra 2011) – en spillefilm fra 2011 instrueret af Christoffer Boe.
 Beast (film fra 2009) – dansk kortfilm fra 2009 instrueret af Lars Pedersen Arendt